

Geografia
 Gonda – suddivisione dell'India
 Distretto di Gonda – distretto dell'India

Persone
 Ivett Gonda – ex taekwondoka canadese naturalizzata ungherese
 Jan Gonda – linguista, indologo e storico delle religioni olandese
 Greta Gonda – attrice austriaca
 Shūichi Gonda – calciatore giapponese